ima više značenja.

 Trihlorobenzen, hemijsko jedinjenje
 TCB-2, psihodelični fenetilamin